Степновский сельсовет (сельский совет)

Российская Федерация 
 Степновский сельсовет Родинского района Алтайского края.
 Степновский сельсовет Красноярского района Астраханской области
 Степновский сельсовет Назаровского района Красноярского края
 Степновский сельсовет Макушинского района Курганской области
 Степновский сельсовет Степновского района Ставропольского края

Крым 
 Степновский сельский совет Первомайского района Крыма (упразднён в 2014 году с переходом Крымского полуострова под юрисдикцию Российской Федерации).